Айн-Усера () — город на севере Алжира, на территории провинции вилайета Джельфа. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в северной части вилайи, в относительно равнинной местности, на высоте 683 метров над уровнем моря.
Айн-Усера расположена на расстоянии приблизительно 142 километров к югу от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 101 239 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Климат

Примечания 

Города Алжира